Pokój z widokiem – powieść E.M. Forstera
 Pokój z widokiem – brytyjski film z 1986
 Pokój z widokiem – brytyjski film z 2007